Mit PSI-Theorie werden zwei psychologische Theorien bezeichnet:

 PSI-Theorie (Dörner), Theorie der Absichts- und Handlungsorganisation von Dietrich Dörner
 PSI-Theorie (Kuhl), Theorie der Personen-Systeme-Interaktionen von Julius Kuhl

Siehe auch:
 PSI-Phänomen